La 10 armée est un nom d'unité militaire utilisé par plusieurs pays:

 la  de l'Empire allemand
 la  allemande
 la  américaine
 la  française
 la  italienne
 la  japonaise
 la  soviétique
 la  russe
 la  britannique